Il existe plusieurs châteaux du Châtelard, parmi lesquels :

France
 Le château du Châtelard à Jujurieux, dans le département de l'Ain
 Le château du Châtelard à Ébreuil, dans le département de l'Allier
 Le château du Châtelard à Hauterives, dans le département de la Drôme
 le château du Châtelard à Montagnieu, dans le département de l'Isère
 Le château du Châtelard de Feigères, à Feigères, dans le département de la Haute-Savoie
 Le château du Châtelard-en-Semine, à Franclens, dans le département de la Haute-Savoie
 Le château du Châtelard au Châtelard, dans le département de la Savoie
 Le château du Châtelard à Yenne, dans le département de la Savoie

Suisse
 Le château du Châtelard à Montreux, dans le canton de Vaud

Châtelard